Sonora, Mexikó egyik szövetségi állama az ország északnyugati részén
 Sonora, település az Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államában, Tuolumne megyében
 Sonora, település az Amerikai Egyesült Államok Texas államában, Sutton megyében